Truxton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Truxton (Arizona)
 Truxton (Missouri)
 Truxton (New York)

außerdem:
 Truxton (Computerspiel), SF-Shooter aus dem Jahr 1988

Siehe auch: Truxtun